Hahnenweiher heißen die folgenden Seen:

 Hahnenweiher (Fichtenau), See neben dem Buchbach vor der Hahnenmühle, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hahnenweiher (Schönsee), See im Lauf der Ascha (zur Schwarzach) in Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hahnenweiher, ehemaliger Mühlweiher der Flieschermühle am Gladbach in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen